Grodzisk Wielkopolski (district), een district (powiat) in de Pools provincie Groot-Polen
 Grodzisk Wielkopolski (gemeente), een stad- en landgemeente in dit district
 Grodzisk Wielkopolski (stad), een stad in deze gemeente